Ел Реботе има више значења:

 Ел Реботе (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Реботе (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику